При́мус — бесфитильный нагревательный прибор, работающий на жидком топливе (бензине или керосине). Изобретён в 1892 году Францем Вильгельмом Линдквистом, основавшим в дальнейшем фирму Primus AB. Использовался в быту до широкого распространения газовых сетей, появления в продаже сжиженного газа в баллонах и электроплит. Остаётся популярным среди туристов.

Принцип работы 

Принцип работы схож с принципом работы паяльной лампы. Горючее из резервуара A под давлением воздуха, создаваемым перед розжигом с помощью воздушного поршневого насоса и затем поддерживаемым за счёт нагрева (также требуется периодическая «подкачка»), поступает в трубчатую часть горелки B, где предварительно нагревается; затем в трубке D испаряется, пары топлива выходят через форсунку E. Затем пары горючего смешиваются с воздухом и сгорают в конфорке C. Для нормального испарения топлива необходимо, чтобы поддерживалась высокая температура горелки, поэтому перед началом работы требуется прогрев. Для этой цели в некоторых примусах вокруг горелки есть специальная чашечка, в которой при розжиге сжигают налитое топливо или несколько кусков сухого горючего.

Бытовые примусы, как правило, работают на керосине, туристические — на бензине.

Устройство 

Примус состоит из следующих частей:
 резервуара для топлива с наливным люком и винтом сброса избыточного давления воздуха
 поршневого воздушного насоса
 горелки (горелок)
 тагана-плитки (таганов-плиток)

Горелка примуса в свою очередь состоит из:
 форсунки с механизмом регулировки
 штуцера
 испарительной камеры
 чашечки
 отражателя
 съёмной конфорки
 сифонной трубки

Достоинства 
 по производительности и экономичности примусы являются самыми эффективными из всех нагревательных приборов, работающих на жидком топливе, близко к нему стоит керогаз, однако он имеет значительно большие размеры;
 портативность при очень высокой мощности: туристический примус, занимающий объём пятилитрового котелка, способен вскипятить ведро воды;
 относительно малая масса;
 удобство для использования в турпоходах и экспедициях;
 возможность перевозить пустой прибор самолётом и найти топливо уже на месте; баллончики для газовых горелок могут быть редкостью, а перевозить их с собой в самолёте нельзя.

Недостатки 
 частое засорение форсунки (особенно работающей на автомобильном бензине, в меньшей степени на керосине);
 при использовании некоторых видов топлива, в частности автомобильного бензина, возможно засорение трубчатой части горелки золой, образующейся из-за содержащихся в топливе присадок. В двигателе эти присадки сгорают вместе с топливом, а в примусе и подобных горелках — осаждаются на стенках испарителя. Многотопливные туристические горелки для этой цели оснащаются специальным тросиком для прочистки;
 сложность разжигания примуса;
 сложность регулирования пламени — величину пламени можно изменять только в небольших пределах;
 относительно большой шум при работе примуса — в большей степени касается старых моделей, например, советского примуса «Рекорд-1». Примусы разработки после 1970-х годов, например, советский примус «Шмель-4» или оригинальные изделия производства Primus AB создают небольшой уровень шума;
 сравнительно большая взрывоопасность при неправильной эксплуатации

Использование примуса 
Важная особенность примуса — для правильного сжигания топлива необходимо поддержание высокой температуры в горелке, а для подачи топлива — избыточного давления в резервуаре. Поэтому розжиг примуса происходит в несколько этапов. Если примус не оснащён краном подачи топлива, сначала прогревают горелку, заливая топливо в чашечку (как правило рекомендуется использовать спирт, или другое топливо, горящее без копоти), а после прогрева горелки — накачать воздух в резервуар, добиваясь нужной скорости подачи топлива в горелку. Если примус оснащён краном (как правило, такие модели работают на бензине), возможно накачать холодный примус, а потом разжигать горелку. Некоторые модели, оснащённые краном, могут не иметь чашечки и запускаться на том же топливе из той же форсунки — такой примус при запуске горит высоким жёлтым пламенем, которое по мере прогрева переходит в нормальное для примуса короткое синее. Малогабаритные примусы на бензине или спирте с небольшим объёмом резервуара могут не иметь насоса и давление в них создаётся за счёт тепла работающей горелки. При работе форсунка может забиваться копотью и отложениями — поэтому примусы снабжаются иглой для прочистки.

Топливо в резервуар рекомендуется заливать не более чем на ¾ объёма, иначе давление по мере прогрева может расти слишком быстро, что опасно, а по мере расхода топлива слишком быстро спадать. Гасят бензиновые примусы, перекрывая подачу топлива, а керосиновые — приоткрывая винт сброса давления. Чтобы не допустить взрыва, примус оснащается предохранительным клапаном, но нужно иметь ввиду, что при срабатывании клапана из него вытекает горящее топливо. Также нельзя открывать заливную пробку до полного остывания.

Этимология 
 Употребляемое в русском языке слово примус происходит от названия фирмы Primus, производившей эти нагревательные приборы.
  — первый

Популярность в СССР 
Примус массово выпускался с 1922 года «Первым государственным меднообрабатывающим заводом» (ныне ЗАО «Кольчугинский Мельхиор»), расположенным в городе Кольчугине Владимирской области. После 1950-х годов примусы стали вытесняться такими приборами, как керогаз, а затем — газовыми плитами на сжиженном или природном газе и электроплитами.

Популярность в пешем туризме 

В то время как в быту примус практически полностью вышел из употребления, среди туристов примусы долгое время были популярны в связи с компактностью и эффективностью. Постепенно классические примусы вытесняются горелками, работающими на сжиженном газе, со сменными баллонами, так как они проще в обслуживании и быстрее разжигаются. Однако сохраняют популярность мультитопливные горелки, которые могут работать как на жидком топливе по принципу примуса, так и на сжиженном газе.

Схожие устройства 
Внешне на примус похожи шведские горелки «Svea», в частности , однако в них форсунка распыляет жидкое топливо, которое испаряется, попадая на разогретую поверхность конфорки, и одновременно смешивается с первичным воздухом.

В керогазе испарение топлива происходит с использованием фитиля, однако, в отличие от керосинки, фитиль не контактирует в процессе работы с пламенем. По сравнению с примусом керогаз работает бесшумно, однако, имеет более сложное устройство и требует аккуратного обращения. Неправильный розжиг керогазов часто приводил к пожарам.

По принципу действия с примусом схожа паяльная лампа. В отличие от примуса, она формирует направленную струю пламени небольшого размера.

Примус в искусстве и литературе 
В 1925 году вышла книжка детских стихов Осипа Мандельштама «Примус» с рисунками М. Добужинского.

В агитационном искусстве 1920—1930-х годов примус выступает символом бытового рабства наряду с другим атрибутом изматывающей домашней работы — корытом: «Дымную, вонючую плиту, закоптелый примус и проклятое корыто давала старая Москва семье рабочего. В кухне, между чадом плиты и грязным паром корыта, среди развешенных желтых пелёнок проводили свои дни его жена, мать и дети. Миллионы рабочих часов, сотни тысяч человеческих жизней тратились в кухне безнадежно, нелепо, бессмысленно. Здесь, в столице, существовала страшная домашняя каторга, которая приковывала сотни тысяч женщин к корыту, плите и примусу. И казалось: нет выхода отсюда, из закоптелой, проклятой кухни».

В романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова один из главных героев кот Бегемот употребляет примус для поджога квартиры, закрывая историю главного места действия романа. Также стала общеизвестной его цитата «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус».

См. также 
 Керогаз
 Керосинка

Примечания

Ссылки 
 Туристский примус — poxod.ru
 Эволюция туристического и альпинистского снаряжения с конца 70-х годов до нашего времени не от Чарльза Дарвина, а от Владимира Маркова Часть 14

Литература 
 
 
 
 

Кухонная техника
Источники огня
Туристическая посуда